

Santos 
 Cosme e Damião (séc III) — mártires gêmeos cristãos
 Cosme de Jerusalém (séc. VIII) — santo e hinógrafo palestino

Topônimos 
 Saint-Cosme — comuna francesa na região administrativa da Alsácia, no departamento Alto Reno
 Chácara São Cosme — bairro de Feira de Santana, Bahia, Brasil

Freguesias de Portugal 
 São Cosme (Gondomar)
 São Cosme do Vale — de Vila Nova de Famalicão
 São Cosme e São Damião (antiga freguesia) — de Arcos de Valdevez

América Latina 
 San Cosme y Damián — cidade no Departamento Itapúa, Paraguai
 San Cosme (departamento) — departamento da província de Corrientes, Argentina
 San Cosme (Corrientes) — município na província de Corrientes, Argentina

Outros  ussos 
 Santos Cosme e Damião (diaconia) — diaconia instituída no século VIII
 Estação San Cosme — estação

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos